Wayside ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Wayside (Georgia)
 Wayside (Kansas)
 Wayside (Kentucky)
 Wayside (Massachusetts)
 Wayside (Mississippi)
 Wayside (New Jersey)
 Wayside (Armstrong County, Texas)
 Wayside (Lynn County, Texas)
 Wayside (Roberts County, Texas)
 Wayside (Virginia)
 Wayside (West Virginia)
 Wayside (Wisconsin)
 Wayside Manor (Virginia)